Sæson 2013-14 i NordicBet Ligaen (1. division) sammenfatter forløbet i den næstbedste række i Danmarksturneringen i fodbold i sæsonen 2013-14. Rækken blev administreret af DBU. Vinderen og andenpladsen rykkede op i Superligaen, mens nr. 11 og 12 rykkede ned i 2. division..

Inden sæsonstarten skiftede FC Hjørring navn til Vendsyssel FF, og Vejle Boldklub Kolding skiftede navn tilbage til Vejle Boldklub.

AC Horsens og Silkeborg var rykket ned fra Superligaen, mens Hvidovre og Marienlyst var rykket op fra hhv. 2. division, Øst og 2. division, Vest

Efterårssæsonen startede den 25. juli 2013 og sluttede den 1. december 2013.

Forårssæsonen startede den 20. marts 2014 og sluttede den 9. juni 2014.

Resultatet af sæsonen blev, at Silkeborg vandt rækken foran Hobro, og de to hold rykkede derfor op i Superligaen. Det var første gang, at Hobro skulle spille i den bedste række. Nederst sluttede Marienlyst samt Hvidovre, der dermed må rykke ned i 2. division. For Hvidovres tilfælde blev nedrykningen en kendsgerning i de allersidste minutter af sidste spillerunde, hvor AB og Vendsyssel passerede sjællænderne.

Deltagere

Personer og udstyr

Trænerudskiftninger

Stilling

Resultater 
De første 11 runder møder hvert hold hinanden en gang, mens man i de resterende 22 runder møder hinanden 2 gange, hhv. hjemme og ude.

De to nedrykkere fra Superligaen samt nummer 3-6 fra sidste sæson i 1. division har 17 hjemmekampe, mens de resterende 6 hold i rækken har 16 hjemmekampe.

Runde 1-11 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

Runde 12-33 
I denne tabel er hjemmeholdet skrevet i kolonnen til venstre.

|}
Opdateret: 

I kampen mellem Vendsyssel FF og Silkeborg den 26. maj 2014 vandt Vendsyssel FF 1-0, men pga. brug af ulovlig spiller blev de taberdømt 0-3

Statistik

Topscorer

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
Sæsoner i 1. division (fodbold)